Nightflyers – racconto di George R.R. Martin del 1980
 Misteriose forme di vita (Nightflyers) – film del 1987 tratto dal racconto di George Martin
 Nightflyers – serie televisiva ispirata al racconto di George Martin